Ла Енсина има више значења:

 Ла Енсина (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Енсина (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Енсина (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику